In 1958 werd de 21ste editie van de Sovjet Top Liga gespeeld voor voetbalclubs uit Sovjet-Unie, in deze tijd heette de competitie nog Klasse A. De competitie werd gespeeld van 23 maart tot 15 oktober. Spartak Moskou werd kampioen.

Boerevestnik Kisjinev nam de naam Moldova Kisjinev aan. Promovendus Avangard Leningrad nam de naam Admiraltejets Leningrad aan.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Topschutters

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Sovjet Top Liga
Competitievoetbal 1957/58